Zuras – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Zūras – stazione ferroviaria lettone
 Nuraghe Zuras – nuraghe di tipo monotorre situato nei pressi di Abbasanta
 Olegas Žuras – culturista lituano